Der FINA Schwimm-Weltcup ist eine seit 1988/89 von der FINA veranstaltete internationale Serie von Schwimmwettbewerben zwischen August und November. Bis 2018 fanden die Wettkämpfe auf 25-Meter-Bahnen statt, seit 2019 auf 50-Meter-Bahnen. Es werden 2,5 Mio. US-Dollar Preisgeld ausgeschüttet, die Gesamtsieger der Männer und Frauen erhalten jeweils 150.000 US-Dollar.

Die sieben Stationen im Jahr 2019 sind Tokio, Jinan, Singapur, Budapest, Berlin, Kasan und Doha.

Disziplinen

Gesamtsieger

Weblinks 
 Worldcup 2019 auf der Website der FINA

Schwimmwettbewerb